Strafprozessordnung (kurz StPO) heißen:

 Strafprozessordnung (Deutschland)
 Strafprozeßordnung 1975 (Österreich)
 Strafprozessordnung (Schweiz)
 Strafprozessordnung (Liechtenstein)

Siehe auch:
 Strafprozessrecht